Юлія — жіноче ім'я.
 89 Юлія — астероїд.
 Юлія — село у повіті Тулча, Румунія.